Kranjci je lahko:
 Kranjci, Zasedba Kranjci (ex. Trio Kranjc)
 Kranjci, Labin (Hrvaška)
 Kranjci, Čabar (Hrvaška)